Torsten Palm kan syfta på:

 Torsten Palm (1885–1934), svensk konstnär
 Torsten Palm (född 1947), svensk racerförare